Дюрмень, Дюрмен — топоним

 Дюрмень — гора на Керченском полуострове Крыма.
 Дюрмень — прежнее название села Придорожное в Джанкойском районе Крыма.
 Дюрмен — прежнее название исчезнувшего села Максимовка в Первомайском районе Крыма.
 Дюрмен — одно из двух сёл, образовавших исчезнувшее село Черноморское в Ленинском районе Крыма.